Gymnasium Hamm steht für 
 Gymnasium Hammonense in Hamm, Westfalen
 Gymnasium Hamm, früherer Name des Louise-Weiss-Gymnasiums in Hamburg-Hamm